Гехтер Максим Григорович (1885—1947) — український політичний і громадський діяч, публіцист та дипломат.
 Сімон Гехтер (Саймон Гехтер, нім. Simon Gächter; 8 березня 1965(19650308), м. Ненцінг, Форарльберг) — австрійський економіст.